|-
| 88901 - || || 25 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88902 - || || 26 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88903 - || 2001 TL || 6 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88904 - || || 7 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88905 - || || 11 d'octubre, 2001 || Farpoint || Farpoint
|-
| 88906 Moutier || || 11 d'octubre, 2001 || Vicques || Vicques
|-
| 88907 - || || 7 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88908 - || || 8 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88909 - || || 13 d'octubre, 2001 || Kleť || Kleť
|-
| 88910 - || || 11 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 88911 - || || 9 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88912 - || || 9 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88913 - || || 9 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88914 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88915 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88916 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88917 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88918 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88919 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88920 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88921 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88922 - || || 6 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88923 - || || 7 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88924 - || || 14 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 88925 - || || 14 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 88926 - || || 9 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88927 - || || 9 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88928 - || || 9 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88929 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88930 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88931 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88932 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88933 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88934 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88935 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88936 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88937 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88938 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88939 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88940 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88941 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88942 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88943 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88944 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88945 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88946 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88947 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88948 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88949 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88950 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88951 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88952 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88953 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88954 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88955 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88956 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88957 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88958 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88959 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88960 - || || 14 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 88961 - || || 14 d'octubre, 2001 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 88962 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88963 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88964 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88965 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88966 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88967 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88968 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88969 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88970 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88971 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88972 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88973 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88974 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88975 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88976 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88977 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88978 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88979 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88980 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88981 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88982 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88983 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88984 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88985 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88986 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88987 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88988 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88989 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88990 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88991 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88992 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88993 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88994 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88995 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88996 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88997 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88998 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88999 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89000 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
8